Bardina ist der Familienname folgender Personen:

 José Bardina (1939–2009), venezolanischer Schauspieler
 Wassilissa Alexejewna Bardina (* 1987), russische Tennisspielerin